napięcie elektryczne (prądu elektrycznego)
 napięcie anodowe
 napięcie dotykowe
 napięcie elektrody
 napięcie bezpieczne
 napięcie sieciowe (prądu elektrycznego)
 napięcie skuteczne
 napięcie wejściowe (prądu elektrycznego)
 napięcie wyjściowe (prądu elektrycznego)
 napięcie znamionowe
 napięcie fazowe
 napięcie fotoelektryczne
 napięcie gaśnięcia
 napięcie gwiazdowe
 napięcie indukcji wzajemnej
 napięcie iskrzenia
 napięcie jałowe
 napięcie jonizacyjne
 napięcie kontaktowe kontaktowa różnica potencjałów
 napięcie krokowe
 napięcie liniowe
 napięcie łuku spawalniczego
 napięcie międzyfazowe
 napięcie początkowe
 napięcie powrotne
 Napięcie powrotne przejściowe
 napięcie probiercze
 napięcie przebicia
 napięcie robocze
 napięcie rozkładowe
 napięcie wsteczne
 napięcie źródłowe
 napięcie źródłowe oczkowe
 napięcie magnetyczne siła magnetomotoryczna
 napięcie mechaniczne (ang. mechanical stress)
 napięcie mięśniowe
 napięcie nasycenia
 napięcie normy pracy
 napięcie odchylające
 napięcie odcięcia
 napięcie odkształcone
 napięcie piłokształtne
 napięcie Pitzera
 napięcie pobudzenia
 napięcie polaryzacji
 napięcie powierzchniowe (cieczy)
 napięcie przedmiesiączkowe
 napięcie przeskoku
 napięcie przewodzenia
 napięcie psofometryczne
 napięcie psychiczne
 napięcie rozkładu
 napięcie siatki
 napięcie skojarzone
 napięcie sterujące
 napięcie stykowe
 napięcie synchronizacji
 napięcie średnicowe
 napięcie tętnienia
 napięcie ulotu
 napięcie wsteczne
 napięcie wyładowania
 napięcie zapłonu
 napięcie żarzenia
 napięcie (retoryka) – sustenatio, (figura retoryczna)

Zobacz też 
 dzielnik napięcia
 powielacz napięcia
 próbnik napięcia
 Wysokie Napięcie – gra planszowa